Keryneia war

 ein antikes Stadtkönigreich auf dem Gebiet des heutigen Girne;
 eine antike Stadt auf dem Gebiet des heutigen Derveni (Egialia)

und 

 ist der griechische Name der nordzyprischen Stadt Girne